Никола Тесла може да се односи на:

 Никола Тесла – српски проналазач и научник
 Никола Тесла (Нишка Бања) – насеље у градској општини Нишка Бања, град Ниш, Нишавски округ, Србија
 Никола Тесла (ТВ серија) – југословенска ТВ серија из 1977.

или:
 Аеродром Никола Тесла Београд – аеродром који опслужује Београд, главни град Србије
 Електротехнички институт Никола Тесла Београд
 Електротехничка школа Никола Тесла Београд
 Технички музеј Никола Тесла, Загреб
 TE Никола Тесла (ТЕНТ) – термоелектрана у Србији
 TE Никола Тесла А (ТЕНТ А)
 TE Никола Тесла Б (ТЕНТ Б)

Види још
 Музеј Николе Тесле, Београд
 Тајна Николе Тесле, југословенски филм из 1980.
 Тесла (вишезначна одредница)

Никола Тесла